Pšata je lahko:

 reka Pšata
 Pšata, severni razbremenilni kanal Mengeš-Kamniška Bistrica
 Pšata, naselje v občini Cerklje na Gorenjskem
 Pšata, naselje v občini Domžale